Een verkeersweg:
 N554 (België)
 N554 (Frankrijk)
 N554 (Nederland), zie Provinciale weg 554
 N-554 (Spanje)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing